SARL ou S. A. R. L. é a designação para Sociedade Anónima de Responsabilidade Limitada, uma forma de sociedade comercial por acções.

Ver igualmente

 Sociedade anónima

Empresas